Stippel ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Stippel (1915–1974), deutscher Pädagogikprofessor
 Hans Stippel, deutscher Heimatforscher
 Johann Stippel (* 1940), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Ludwig Stippel, deutscher Montanist
 Michael Stippel, deutscher Volksschauspieler
 Sophie Stippel (1892–1985), Bibelforscherin und Widerständige gegen den Nationalsozialismus